Aowin peut désigner : 
 l’Aowin, un royaume d'Afrique de l'Ouest ; 
 les Aowin, un peuple d'Afrique de l'Ouest.